Старая Пашня — название нескольких населённых пунктов:
 Старая Пашня — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Старая Пашня — деревня в Сивинском районе Пермского края.